Ковровые акулы
 Ковровые акулы — семейство акул отряда воббегонгообразных.
 Ковровые акулы — род акул одноимённого семейства.